Schönrock ist der Familienname folgender Personen:

 Nina-Carissima Schönrock (* 1986), deutsche Hörbuch- und Synchronsprecherin 
 Sabrina Schönrock (* 1971), deutsche Juristin und Hochschullehrerin
 Sybille Schönrock (* 1964), deutsche Schwimmerin
 Walter Schönrock (1912–1996), deutscher Leichtathlet